Mitteleinstiegswagen oder Mitteleinstiegwagen sind Reisezugwagen, bei denen sich ein oder zwei Einstiege in der Mitte des Wagens befinden.

Deutschland 

Altenberger Mitteleinstiegswagen der Deutschen Reichsbahn
Für die zwischen 1935 und 1938 auf Normalspur umgebaute Müglitztalbahn musste die Deutsche Reichsbahn (DR) neue leichte Personenwagen beschaffen, da die Gesamtmasse des Zuges bei Bergfahrten auf 175 Tonnen begrenzt war. Die Wagen sollten über ein möglichst großes Sitzplatzangebot verfügen und gleichzeitig mit vielen Türen für kurze Haltezeiten sorgen. 1935 stellte Linke-Hofmann in Breslau zwei Prototypen des BC4i-35a mit 32 Sitzplätzen der zweiten und 24 der dritten Klasse her. Ein Jahr später folgten vier Vorserienfahrzeuge C4i-35a mit 64 Sitzplätzen dritter Klasse. Ab 1937 wurden 30 gemischtklassige und 60 drittklassige Serienwagen geliefert, die in der Anordnung der Abteile und Aborte von den Prototypen abwichen. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieben die meisten Wagen bei der Deutschen Reichsbahn.

Mitteleinstiegswagen der Deutschen Bundesbahn
Ab 1951 beschaffte die Deutsche Bundesbahn (DB) neue Wagen für den Eilzugverkehr. Sie besaßen nebst dem Mitteleinstieg mit Doppeltüren zusätzlich Endeinstiege.→ siehe Abschnitt Mitteleinstiegswagen der Deutschen Bundesbahn im Artikel Eilzugwagen

LOWA E 5 Mitteleinstiegswagen der Deutschen Reichsbahn
Als eine der ersten Neuentwicklungen der Lokomotiv- und Waggonbau (LOWA) entstanden ab 1954 Mitteleinstiegswagen mit der Bezeichnung E 5. Die 200 gebauten Wagen verfügten über Mittel- und Endeinstiege. Obwohl sie für den Nah- und Berufsverkehr vorgesehen waren, wurden sie anfangs auch in Schnellzügen eingesetzt. Die Fahrzeuge vereinten typische Konstruktionsmerkmale der Nachkriegszeit wie z. B. geteilte Fenster mit der traditionellen Form der Schürzenwagen. Im Laufe der Zeit wurden die Wagen modernisiert. Die ursprünglichen Faltbälge wurden durch Gummiwulstübergänge ersetzt, einige Wagen zu Steuerwagen umgebaut oder mit den notwendigen Steuerleitungen für den Wendezugbetrieb der S-Bahnen Leipzig und Magdeburg versehen. Die letzten Wagen wurden Anfang der 1990er Jahre ausgemustert.

Mitteleinstiegswagen der Härtsfeldbahn
1954 entstanden zwei Mitteleinstiegswagen TA 1 und 3 bei der Härtsfeldbahn der Württembergischen Nebenbahnen (WN) auf vierachsigen Untergestellen von Holzkastenwagen des Baujahres 1901.

Halberstädter Mitteleinstiegswagen der Deutschen Reichsbahn
In den 1970er und 1980er Jahren erhielt die Deutsche Reichsbahn (DR) Personenwagen mit auf beiden Seiten zwei Einstiegsdoppeltüren. Im Gegensatz zu den Leichtstahlwagen der SBB mit gleicher Türanordnung wurden die Wagen der DR als Mitteleinstiegswagen bezeichnet.→ siehe Halberstädter Mitteleinstiegswagen

Straßenbahnwagen der Berliner Straßenbahn
Die Berliner Straßenbahn besaß verschiedene Bauarten von Mitteleinstiegswagen:
 Mitteleinstiegswagen (TEM 26), siehe BSt Bauart 1926 Einrichtungswagen
 Mitteleinstiegbeiwagen (BDM 26), siehe BSt Bauart 1926
 Mitteleinstiegswagen (TM 33, TM 34, TM 36), siehe BSt Bauart 1927
 Mitteleinstiegstriebwagen (TM 31 U), siehe BVG Bauart U3m

Schweiz 

In der Schweiz wurden Mitteleinstiegswagen hauptsächlich in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis Mitte der 1960er Jahre gebaut. Viele dieser Fahrzeuge wurden als Leichtstahlwagen konstruiert.

Frankreich 
Die Chemins de fer de Provence versahen 1949 bis 1953 vier Wagen A521–24 mit einem Leichtmetallkasten mit Mitteleinstieg (neu AT1–AT4, heute XR 1341–44).

Die Chemins de fer de la Camargue erhielten 1946 vier Leichtmetall-Mitteleinstiegswagen B41–44 von Decauville, die nur 7,5 Tonnen wogen, aber 80 Plätze anboten. Diese Wagen fuhren bis zur definitiven Einstellung des Personenverkehrs im Jahre 1957 hinter den Wechselstrom-Gepäcktriebwagen V1–V13 von 1932.

Mitteleinstiegswagen verschiedener Bauart sind als Vorstellwagen auf den Zahnradbahnen Chamonix–Montenvers und Tramway du Mont-Blanc (St-Gervais–Glacier de Bionnassay) im Einsatz, teilweise ebenfalls von Decauville gebaut.

Italien 
1986 setzte die Società subalpina di imprese ferroviarie (SSIF) einen neuen Metall-Wagenkasten mit Mitteleinstieg auf das Untergestell des Salonwagens A4 201 von 1923.

Siehe auch 
Mit der jüngeren Entwicklung hin zu Niederflurwagen wurde auch der Mitteleinstieg wieder aktuell, da am Wagenende bzw. über den Drehgestellen ein ebenerdiger Einstieg oft nicht realisiert werden kann.→ siehe: Niederflurwagen (Schweiz, Schmalspur)

Einzelnachweise 

Reisezugwagen-Bauart
Reisezugwagen (Deutsche Bundesbahn)
Reisezugwagen (Frankreich)
Reisezugwagen (Deutsche Reichsbahn 1945–1993)
Reisezugwagen (Schweiz)